Owczary ist der Name folgender Orte in Polen:

 Owczary (Gorzyca) (deutsch Ötscher), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Lebus; siehe Gmina Górzyca
 Owczary (Grzmiąca) (deutsch Neuschäferei), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Grzmiąca
 Owczary (Lubin) (deutsch Böckey), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Lubin (Landgemeinde)
 Owczary (Oława) (deutsch Tempelfeld), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien; siehe Gmina Oława
 Owczary (Sękowa), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Owczary (Trzebielino) (deutsch Schäferei), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Trzebielino
 Owczary (Ustka) (deutsch Alte Schäferei), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Ustka (Landgemeinde)